

Geografia

Austria 
 Grein – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Grein – dzielnica Neckarsteinach

Osoby 
 Józef Grein – polski konserwator zabytków
 Oliver Grein – niemiecki piłkarz